Okręty US Navy o nazwie USS „Pathfinder”
 Pierwszy USC&GSS „Pathfinder” był okrętem hydrograficznym. W służbie w latach 1899-1941.
 Drugi USS „Pathfinder” (AGS-1) był okrętem hydrograficznym w czasie II wojny światowej.
 Trzeci USNS „Pathfinder” (T-AGS-60) jest okrętem hydrograficznym. Został zwodowany w roku 1992 i nadal znajduje się w służbie (stan na rok 2016).

Pathfinder